|-
| 175701 - || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175702 - || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175703 - || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175704 - || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175705 - || || 24 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175706 - || || 24 de març de 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 175707 - || || 20 d'agost de 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 175708 - || || 9 de setembre de 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 175709 - || || 5 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175710 - || || 23 de setembre de 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 175711 - || || 4 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175712 - || || 5 d'octubre de 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175713 - || || 4 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175714 - || || 9 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175715 - || || 1 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175716 - || || 9 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175717 - || || 6 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175718 - || || 2 de febrer de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175719 - || || 2 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175720 - || || 2 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175721 - || 1997 GU || 6 d'abril de 1997 | Haleakala || NEAT
|-
| 175722 - || || 5 d'abril de 1997 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 175723 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 175724 - || || 8 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175725 - || || 7 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175726 - || || 29 d'agost de 1997 || Dax || Dax
|-
| 175727 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175728 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175729 - || || 25 de gener de 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 175730 - || || 18 de febrer de 1998 || Linz || Linz
|-
| 175731 - || || 28 de febrer de 1998 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 175732 - || || 6 de març de 1998 || Teide || Teide
|-
| 175733 - || || 24 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175734 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175735 - || || 17 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175736 - || || 21 d'abril de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 175737 - || || 20 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175738 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175739 - || || 5 de maig de 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 175740 - || || 22 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175741 - || || 26 de juny de 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 175742 - || || 28 de juny de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 175743 - || || 24 de juliol de 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 175744 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175745 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175746 - || || 23 d'agost de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175747 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175748 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175749 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175750 - || || 15 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175751 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175752 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175753 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175754 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175755 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175756 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175757 - || || 16 de setembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 175758 - || || 21 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175759 - || || 23 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175760 - || || 23 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175761 - || || 27 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175762 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175763 - || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175764 - || || 20 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 175765 - || || 28 d'octubre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175766 - || || 10 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175767 - || || 10 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175768 - || || 11 de novembre de 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 175769 - || || 15 de novembre de 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 175770 - || || 21 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175771 - || || 7 de desembre de 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 175772 - || || 13 de desembre de 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 175773 - || || 8 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175774 - || || 14 de gener de 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175775 - || || 19 de gener de 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 175776 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175777 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175778 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175779 - || || 9 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175780 - || || 10 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175781 - || || 16 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175782 - || || 22 de març de 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175783 - || || 19 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175784 - || || 12 de maig de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175785 - || || 14 de juliol de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175786 - || || 12 d'agost de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175787 - || 1999 QL || 17 d'agost de 1999 | Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 175788 - || || 13 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175789 - || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175790 - || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175791 - || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175792 - || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175793 - || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175794 - || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175795 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175796 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175797 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175798 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175799 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175800 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5